Gage, családnév

 Amerikai Egyesült Államok
Gage, független terület Ballard megyében, Kentucky államban
Gage, Nebraska állam egyik megyéje
Gage egykori város Luna megyében, Új-Mexikó államban
Gage város Ellis megyében, Oklahoma államban
Gage független terület Barbour megyében, Nyugat-Virginia államban
 Horvátország
Gage, falu Dvor községben, Sziszek-Monoszló megyében